John Nelson (dirigent), een Amerikaans dirigent
John Nelson (golfer), een Zuid-Afrikaans golfer
John Nelson (politicus), een voormalig Amerikaans minister van Justitie
John Nelson (voetballer 1998), een Amerikaanse voetballer
John Nelson (voetballer), (1905) een Schotse voetballer
John Nelson (zwemmer), een Amerikaans zwemmer